Pilispina är ett släkte av tvåvingar. Pilispina ingår i familjen husflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Husflugor
Pilispina